Коррідо — коридо, народна пісня оповідного характеру, поширена у ряді країн Латинської Америки
 Коррідо — Корридо